Stavem bezeichnet

 den norwegischen Kugelstoßer, Diskuswerfer und Zehnkämpfer Per Stavem
 den Stavemtunnel im Verlauf der norwegischen Raumabane